Noturus är ett släkte av fiskar. Noturus ingår i familjen Ictaluridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Noturus